(1951-), actrice allemande, 
  (1856-1904), diplomate allemand, 
 Hermann Eschke (1823-1900), peintre allemand,
 Oscar Eschke (1851-1892), peintre allemand,
 Richard Eschke (1859-1944), peintre allemand,
  (1872-1941), peintre allemande. 

Patronyme germanique